Erhaltungsgebiet kann sich beziehen auf:

 Biologie (Refugialraum)
 Baurecht (Erhaltungssatzung)